Маматово — название нескольких населённых пунктов в России:
 Маматово — деревня в Лаишевском районе Татарстана;
 Маматово — деревня в Кашинском районе Тверской области.